Hybris har flere betydninger:

 Hybris – et græsk princip
 Hybris (gudinde) – en græsk gudinde
 Hybris (film) – dansk kortfilm fra 1998 instrueret af Christian Engell og Kenneth Olsen